La nazionale di pallacanestro norvegese Under-18, è una selezione giovanile della nazionale norvegese di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità norvegese di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 
1982 - 12°

Collegamenti esterni 
 

Norvegia
Under 18